Кубок мира по санному спорту 2016/2017 — это международный турнир по санному спорту из нескольких этапов, который начался 26 ноября 2016 года на трассе в немецком Винтерберге и завершился 26 февраля 2017 года этапом в Альтенберге. В зачёт чемпионата Европы пошли результаты пятого этапа Кубка мира в немецком Кёнигзее. Соревнования организованы Международной федерацией санного спорта при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2016/17. Чемпионат мира прошёл в австрийском Инсбруке 27-29 января 2017 года.

Результаты соревнований

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафеты

Общий зачёт Кубка мира

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафеты

Примечания 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017